Бунёдко́р (; ; ; ; ) — слово, имеющее персидское происхождение, которое дословно переводится на русский язык как созидатель. Присутствует в некоторых иранских (персидский, дари, таджикский) и тюркских (узбекский, уйгурский, туркменский) языках.

 «Бунёдкор» — узбекистанский футбольный клуб из города Ташкент.
 Проспект Бунёдкор — один из проспектов в столице Узбекистана Ташкенте.
 «Бунёдкор» — футбольный стадион в Ташкенте.
 Бунёдкор — название некоторых улиц, проспектов и махаллей в ряде городов и других населённых пунктов Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Ирана.
 «Бунёдкор» — прежнее название станции метро Ташкентского метрополитена «Дружба Народов».

См. также 
 Бунёдкор Коканд (футбольный клуб, Коканд)
 Бунёдкор-2